Ершово — название населённых пунктов в России:

Архангельская область
 Ершово — деревня в Плесецком муниципальном округе.

Вологодская область
 Ершово — деревня в Белозерском районе.
 Ершово — деревня в Великоустюгском районе.
 Ершово — деревня в Вологодском районе.
 Ершово — деревня в Междуреченском районе.
 Ершово — деревня в Сокольском районе.
 Ершово — деревня в Сокольском районе.
 Ершово — деревня в Череповецком районе.
 Ершово — деревня в Шекснинском районе.

Иркутская область
 Ершово — село в Усть-Илимском районе.

Калининградская область
 Ершово — посёлок в Гвардейском муниципальном округе.

Калужская область
 Ершово — деревня в Жуковском районе.

Кировская область
 Ершово — деревня в Лузском муниципальном округе.
 Ершово — деревня в Нолинском районе.

Костромская область
 Ершово — деревня в Красносельском районе.
 Ершово — деревня в Островском районе.

Красноярский край
 Ершово — деревня в Шарыповском муниципальном округе.

Марий Эл
 Ершово — деревня в Килемарском районе.

Московская область
 Ершово — село в Одинцовском городском округе.
 Ершово — усадьба в Московской области близ одноимённого села.

Пензенская область
 Ершово — село в Белинском районе.

Пермский край
 Ершово — деревня в Юсьвинском муниципальном округе.

Псковская область
 Ершово — деревня в Красногородском районе.
 Ершово — деревня в Новоржевском районе.
 Ершово — деревня в Палкинском районе.
 Ершово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область
 Ершово — село в Клепиковском районе.
 Ершово — деревня в Старожиловском районе.

Смоленская область
 Ершово — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область
 Ершово — деревня в Торопецком районе.

Тюменская область
 Ершово — село в Ишимском районе.

Ярославская область
 Ершово — деревня в Переславском районе.
 Ершово — деревня в Угличском районе.
 Ершово — деревня в Ярославском районе.

См. также 

 Посёлок дома отдыха «Ершово»